Distretto di Miyako (Fukuoka)
Distretto di Miyako (Okinawa)